Propanditiol se može odnositi na:

 1,2-Propanditiol
 1,3-Propanditiol